Таль:

Фамилия 
 Таль, Александр Яковлевич (1840—1911) — генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Таль, Алона (род. 1983) — израильская актриса.
 Таль, Борис Маркович (1898—1938) — редактор «Известий».
 Таль, Георгий Константинович (1956—2004) — российский экономист.
 Таль, Идан (род. 1975) — израильский футболист.
 Таль, Исраэль (1924—2010) — израильский генерал.
 Таль, Йозеф (1910—2008) ― израильский композитор.
 Таль, Лев Семёнович (Луи, 1867—1933) — российский правовед, автор фундаментального двухтомника «Трудовой договор».
 Таль, Мириам (1910—1981) — израильский художественный критик.
 Таль, Михаил Нехемьевич (1936—1992) — советский шахматист, восьмой чемпион мира (1960—1961).
 Таль, Рон Бамблфут (род. 1969) — американский музыкант, автор песен и продюсер.
 Таль, Салли (род. 1938) — советская театральная актриса и эстрадная певица.
 Таль, Сиди Львовна (1912—1983) — еврейская актриса и певица, Заслуженная артистка Украины.
 Таль, Тория (более известна как Виктория Кохана; род. 1984) — украинский композитор, поэт, саунд-продюсер.
 Таль, Христиан Яковлевич (?—?) — основатель поселка Северный Ивдельского района Свердловской области, основатель и владелец Сосьвинского завода.

Имя 
 Броди, Таль (род. 1943) — американо-израильский баскетболист
 Руссо, Таль (род. 1959) — израильский генерал (в запасе)
 Шакед, Таль (род. 1978) — американский шахматист, гроссмейстер (1997)

Другое 
 Таль (род. 1989) — франко-израильская поп-певица.
 Таль — музыкальный инструмент.
 Таль — подвесное грузоподъёмное устройство.
 Таль — заложник, взятый для обеспечения точного выполнения договора с противником.
 Таль — река на Украине, правый приток Тетерева (бассейн Днепра).
 Таль — коммуна в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.
 Таль — округ в швейцарском кантоне Золотурн.
 Таль — деревня в Любанском районе Белоруссии.

См. также 
 Тааль (значения)
 Тал
 Таль-Грац
 Таль-Кади
 Таль-Коат, Пьер